

Persone 
Adam Cockburn, attore australiano
Alexander James Edmund Cockburn, (1802-1880) avvocato e politico britannico
Alison Cockburn, (1712-1794) poeta scozzese
Bruce Cockburn, musicista canadese
David Cockburn, (nato nel 1949) filosofo britannico
Francis Cockburn, (1780-1868) generale britannico
Francis Claud Cockburn, (1904-1981) giornalista britannico
George Cockburn, (1772-1853) ammiraglio britannico
Henry Cockburn, (1923-2004) calciatore inglese
James Cockburn, (1819-1883) politico canadese
Olivia Jane Cockburn, in arte Olivia Wilde, (nata nel 1984) attrice statunitense
William Robb Cockburn, (1937-1995) calciatore inglese

Geografia 
Cockburn Town, cittadina di circa 3.700 abitanti sita sull'isola di Grand Turk, capitale delle isole Turks e Caicos, territorio britannico d'oltremare.
Cockburn, un'isola situata nella provincia di Ontario, Canada
Città di Cockburn, una delle 29 Local Government Areas che si trovano nell'area metropolitana di Perth, in Australia Occidentale
Cockburn, fiume del Nuovo Galles del Sud, Australia